Johann Nolten ist der Name folgender Personen:

* Johann Arnold Nolten (1683–1740), deutscher Geistlicher, Konsistorialrat und Schulinspektor 
 Johann Rudolph Nolten (1691–1754), deutscher Geistlicher, Generalsuperintendent in Stendal

Siehe auch:
 Johannes Nolten